Андрей Степанович Григо́рьев (24 августа 1896, Санкт-Петербург — 6 января 1967, Ленинград) — советский военный и политический деятель. Репрессирован (1937). Реабилитирован в 1956 году.

Биография 

Родился в 1896 году в Санкт-Петербурге в семье литографа. Трудовой путь начинал литографом, затем был призван на военную службу.

27 февраля 1917 года во время февральской революции со взводом Литовского полка перешёл на сторону восставших. Был избран командиром роты и членом батальонного комитета.

В феврале 1918 года вступил в Красную гвардию Выборгской стороны Петрограда. С сентября участвовал в боях на Северном фронте в качестве командира отдельного батальона и командира 1-й бригады 18-й дивизии.

1919 — Приказом Реввоенсовета № 175 награждён орденом Красного Знамени (РСФСР).

В 1921—1924 годах — Новгородский губвоенком. Избирался членом бюро Новгородского губкома РКП(б) и членом президиума губисполкома.

в 1925-1937 -Управляющий домами отдыха и санаториями ВЦСПС по Ленинградской обл.

В 1937 году  Арестован 16 декабря 1937 г.

в 1938 году Приговорен: Военная Коллегия Верховного Суда СССР 29 июня 1938 г., обв.: по ст. 17-58-8, ст. 58-7, 11. 15 лет с последующим поражением в правах на 5 лет (служил в должности начальника политотдела МТС в Западной Сибири).  Жена проживала вместе с А. С. Григорьевым на поселении. Работал зав. коммунальным хозяйством г. Барнаула

в 1956 -Реабилитирован 16 мая 1956 г. Военной коллегией Верховного суда СССР дело прекращено за отсутствием состава преступления.

С 1957 года — персональный пенсионер.

Умер 6 января 1967 года в Ленинграде, похоронен на Красненьком кладбище.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Книга памяти Алтайского края

Участники Гражданской войны в России
Военачальники, репрессированные в СССР